Cazaque pode referir-se:

 ao povo cazaque
 à  língua cazaque 

Desambiguação